Sergueïenko (russe : Сергеенко), que l'on trouve également retranscrit sous les formes Serguienko, Serguéenko,  voire Sergeenko, est un patronyme russe et ukrainien partagé par plusieurs personnalités, parmi lesquelles :
 David Sergueïenko (né en 1963), homme politique géorgien ;
 Maria Sergueïenko (1891-1987), philologue et historienne soviétique de l'Antiquité ;
 Ulyana Sergeenko, créatrice de mode moscovite.

Homonymie de patronyme